Государственный строй Северной Македонии основан на принципах парламентской представительской демократической республики, где премьер-министр является главой правительства и многопартийной системой. Исполнительная власть осуществляется правительством. Законодательная власть принадлежит как правительству, так и парламенту. Судебная власть не зависит от исполнительной и законодательной власти. Economist Intelligence Unit в 2016 году оценил Северную Македонию как «гибридный режим».

Политическая система 
Политическая система Северной Македония состоит из трех ветвей: законодательной, исполнительной и судебной. Конституция является высшим законом страны. Политические институты формируются волей своих граждан тайным голосованием на прямых и всеобщих выборах. Ее политическая система парламентской демократии была установлена ​​Конституцией 1991 года, которая предусматривает основные принципы демократии и гарантирует демократическую гражданскую свободу.

Президент 
Президент Северной Македонии избирается сроком на пять лет.

Президент Северной Македонии:

 не может занимать какую-либо другую государственную должность или должность в политической партии;
 избирается на пятилетний срок и может выполнять не более двух сроков;
 является главнокомандующим Вооружёнными силами и председателем Совета безопасности;
 выдвигает кандидата от партии большинства или партий в парламенте, который затем предлагает кандидатуры правительства которые избираются парламентом;
 делает дипломатические назначения;
 награждает орденами и медалями.

Законодательная власть 
Парламентом Северной Македонии является Собрание Северной Македонии. Избирается на четыре года в составе от 120 до 150 депутатов. Из этого числа 120 избираются пропорционально в 6 избирательных округах по 20 человек каждый и 3 по принципу большинства, конкретно для диаспоры (в зависимости от явки) (территория Северной Македония, представляет один избирательный округ) В Общем избирательном бюллетене зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей.

Исполнительная власть 
Правительством Северной Македонии является исполнительный орган власти власти во главе с премьер-министром. По конституции, это высший исполнительный орган власти в государстве.

Судебная власть 
Судебная власть в стране представлена через суды. Во главе судебной системы находятся Высший суд, Конституционный суд и Республиканская судебный совет. Последний занимается избранием судей на их должности.

Административное деление 
После выборов 2005 года, вместе с принятием новой Конституции, край разделен на 78 общин (община). Столица Скопье является группой из 10 общин, объединённых общим названием «Город Скопье.

Примечания

Источники 
 Официальный сайт Президента Македонии
 Официальный сайт Парламента Македонии
 Официальный сайт Министерства иностранных дел Македонии